Wolsztyn, plaats in Polen
Wolsztyn (gemeente)
Wöllstein, plaats in Duitsland